Дзавелас, Дзавеллас (, ) — греческая фамилия. Известные носители:
 Дзавелас, Георгиос (1916—1976) — греческий режиссёр.
 Дзавелас, Кицос (1800—1865) — известный греческий военачальник, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов, военный министр, премьер-министр Греции.
 Дзавелас, Фотос (1770—1811) — известный греческий военачальник конца XVIII — начала XIX веков.